Александр Хоменко:
 Хоменко, Александр Александрович (1867—1939) — вице-адмирал Российского императорского флота, участник Русско-японской войны, Первой мировой войны.
 Хоменко, Александр Григорьевич (1926—1999) — фтизиатр-пульмонолог, директор Центрального НИИ туберкулеза РАМН, академик Российской АМН, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ.
 Хоменко, Александр Дмитриевич (род. 1999) — российский баскетболист.